Christopher Newton peut désigner :
 Christopher Newton (1936-2021), metteur en scène canadien ;
 Christopher Newton (1973-), cycliste britannique ;
 , criminel américain.

Voir aussi